Die Abkürzung KTU steht für:
 Katholische Privat-Universität Linz (ehemals: Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz), Österreich
 Katholische Theologische Universität Utrecht, Niederlande
 Kauno technologijos universitetas (Technische Universität Kaunas), Litauen
 Keilalphabetische Texte aus Ugarit
 Konzessioniertes Transportunternehmen in der Schweiz
 Korean Teachers & Education Workers' Union, eine Gewerkschaft in Südkorea
 IATA-Flughafencode der indischen Stadt Kota 
 Kriminaltechnische Untersuchung
 KTU (Band), eine finnisch/US-amerikanische Progressive Rock-Formation

Siehe auch:
 KTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, eine Universität in der türkischen Stadt Trabzon

Abkürzung